Dietrich von Merveldt ist der Name folgender Personen:

* Dietrich von Merveldt (Domherr) († 1585), Domherr in Münster 
 Dietrich Burchard von Merveldt (1652–1729), Amtsdroste in Wolbeck und Hofmarschall im Hochstift Münster